Maia kan som auktorsförkortning betyda:

 Heraldo da Silva Maia
 Valéria Cid Maia
 M.da Maia

Robotskapade auktorsförkortningar